|-
| 89201 - || || 16 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89202 - || || 21 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89203 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89204 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89205 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89206 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89207 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89208 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89209 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89210 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89211 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89212 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89213 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89214 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89215 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89216 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89217 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89218 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89219 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89220 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89221 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89222 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89223 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89224 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89225 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89226 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89227 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89228 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89229 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89230 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89231 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89232 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89233 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89234 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89235 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89236 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89237 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89238 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89239 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89240 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89241 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89242 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89243 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89244 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89245 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89246 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89247 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89248 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89249 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89250 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89251 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89252 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89253 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89254 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89255 - || || 26 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89256 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89257 - || || 16 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89258 - || || 19 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89259 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89260 - || || 23 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89261 - || 2001 VO || 7 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89262 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89263 - || || 10 de novembre, 2001 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| 89264 Sewanee || || 11 de novembre, 2001 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 89265 - || || 8 de novembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 89266 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89267 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89268 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89269 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89270 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89271 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89272 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89273 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89274 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89275 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89276 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89277 - || || 7 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89278 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89279 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89280 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89281 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89282 - || || 10 de novembre, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 89283 - || || 11 de novembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 89284 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89285 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89286 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89287 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89288 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89289 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89290 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89291 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89292 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89293 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89294 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89295 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89296 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89297 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89298 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89299 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89300 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9